Weidtobelbach ist der Name folgender Gewässer im Kanton Zürich:

 Weidtobelbach (Fürtlibach), rechter Zufluss des Fürtlibachs in der Stadt Zürich und in der Gemeinde Oberengstringen
 Weidtobelbach (Mülitobelbach), linker Zufluss des Mülitobelbachs in der Gemeinde Illnau-Effretikon
 Weidtobelbach (Walenbach), rechter Zufluss des Walenbachs in den Gemeinden Bäretswil und Pfäffikon